Чема́л, или Чемалка — река в Чемальском районе Республики Алтай, Россия. Длина — 54 км. Площадь водосборного бассейна — 952 км².

Река берёт своё начало из небольшого озера, расположенного на высоте 1888 м, на северном склоне горы Таманел (2254 м), хребта Куминские белки. Близ одноимённого села в Чемал впадает река Куба, а через 7 км сам Чемал впадает в Катунь.

На реке стоит единственная в Горном Алтае гидроэлектростанция, построенная в 1935 году. В долине реки, особенно в её нижнем течении находится множество кемпингов и туристических баз.

Притоки 
 8 км: Куба (пр)
 Эрлогол (пр)
 Средний Берулу (лв)
 Верхний Берулу (лв)
 Уожан (Эрлогол) (пр)
 Нижняя Кушкула (лв)
 Верхняя Кушкула (лв)
 Керсагал (пр)
 Нижний Шаркой (лв)
 Верхний Шаркой (лв)
 Чибилик (пр)
 Куш (лв)
 38 км: Енгожок (пр)
 Кологош (лв)
 Иташаур (лв)
 Кызылгак (лв)

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Катуни
Реки Чемальского района